Клюг:
 Клюг, Райнер — католический епископ, титулярный епископ Ала-Милиарии.
 Клюг, Фердинанд — венгерский физиолог.
 Клюг, Эккехард — немецкий политик-интеллектуал.